Пара Мария Санчес / Никола Слейтер — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — Элени Данилиду и Кейси Деллакква — не защищали свой титул, но гречанка принимала участие в турнире (в паре с американкой Коко Вандевеге) и прошла раунд.

Посев 

  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
  Петра Мартич /  Тамира Пашек (Первый раунд)
  Каролина Плишкова /  Кристина Плишкова (Первый раунд)
  Мики Миямура /  Варатчая Вонгтинчай (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

AEGON Trophy 2013